На чёрный день:
 «На чёрный день» — песня Янки Дягилевой.
 «На чёрный день» — мультфильм из серии «Ёжик должен быть колючим?».